Goebeler ist der Familienname folgender Personen:

 Annegret Goebeler (* 1943), deutsche Künstlerin
 Elise Goebeler (1847–1913), deutsche Porträt- und Genremalerin